Соревнования по хоккею на траве на Панамериканских играх 2007 проходили с 15 по 25 июля 2007 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) на стадионе «Field Hockey Centre at the Círculo Militar Deodoro» среди мужских и женских команд. В турнире приняло участие 8 мужских и 8 женских команд.

Победителем мужского турнира в 8-й раз в своей истории стала сборная Аргентины.

Победителем женского турнира в 6-й раз в своей истории стала сборная Аргентины.

Турнир также являлся квалификацией для соревнований по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 2008. Прямую квалификацию получали одна мужская и одна женская команда — в результате были квалифицированы мужская и женская сборные Аргентины.

Медалисты

Результаты игр

Мужчины

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5-8 места

Группа B 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5-8 места

Плей-офф

За 5-8 места

За 1-4 места

Итоговая таблица

Женщины

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5-8 места

Группа B 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5-8 места

Плей-офф

За 5-8 места

За 1-4 места

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Медалисты Панамериканских игр по хоккею на траве на сайте HickokSports (копия на веб-архиве web.archive.org)
 Сводка результатов турниров по хоккею на траве на всех Играх | сайт РAHF
 Страница о мужском турнире на сайте todor66.com
 Страница о женском турнире на сайте todor66.com
PAHF - 2007 Pan American Games (Men & Women)
 Field Hockey Canada - 2007 Pan American Games - Men's Competition
 Field Hockey Canada - 2003 Pan American Games - Women's Competition

2007
Хоккей на траве
2007 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Бразилии
Июль 2007 года